Патриа́рх Григо́рий V (, в миру Георгий Ангелопулос, ; 1745 или 1746, , Османская Греция — , Константинополь, Османская империя) — патриарх Константинопольский (1797—1798, 1806—1808, 1818—1821).

Хотя патриарх не поддерживал греческое революционное движение против Османской империи, во время восстания за независимость Греции на Пасху он был низложен и повешен турками на воротах патриархии. Канонизирован как священномученик (память 10 апреля по юлианскому календарю), в народе прозван Этномартирас (, что дословно означает «мученик Нации»).

Биография 
Родился в 1745 или 1746 году в Димитсане на Пелопоннесе в семье бедняков. Первоначальное образование получил на родине под руководством двух иеромонахов, а позднее продолжил обучение в Афинах у известного педагога Димитрия Воды.

В 1767 году переехал в Смирну, где его дядя иеромонах Мелетий был экклисиархом храма св. Георгия. Посещал известную смирнскую евангелическую школу. Через некоторое время переселился на Строфадские острова (в Эгейском море), где был пострижен в монашество в одном из монастырей. Позже проживал на острове Патмос в монастыре св. Иоанна Богослова, где состоял слушателем знаменитого дидаскала Даниила Керамевса в основанной им богословской школе. С Патмоса переехал в Смирну по приглашению митрополита Прокопия, сделавшего его архидиаконом и протосинкеллом.

Перевод на новогреческий язык бесед Иоанна Златоуста дал ему научную известность (1785). В 1785—1797 годы избран митрополитом Смирнским.

Возведённый на константинопольский патриарший престол впервые в 1797 году, он дважды вынужден был его оставить и в третий раз занял его в 1818 году. Много заботился об образовании духовенства; издал несколько слов Василия Великого и сочинение Аристотеля о добродетелях и пороках.

До восшествия на престол в третий раз, во время пребывания на Афоне, ему было предложено вступить в тайное общество «Филики Этерия», готовившее восстание греков против оттоманского ига; Григорий отказался, сославшись на невозможность для себя давать клятву безусловного повиновения неведомым ему вождям тайной организации.

В конце 1820 года русский посланник советовал ему покинуть Константинополь, но патриарх отказался. В конце февраля (по григорианскому календарю) 1821 года, когда Александр Ипсиланти с гетеристами перешёл реку Прут, имея намерение поднять восстание Молдавии и Валахии, патриарх Григорий отлучил его от Церкви, чтобы спасти оттоманских греков от расправ, которые тем не менее последовали позднее, когда началось восстание в Морее  года.

В первый день Пасхи  года, Григорий был низложен, а на его место возведён Евгений Писидийский. Когда новоизбранный возвращался из Порты в патриархию с фирманом, тело Григория в полном облачении уже висело на воротах патриархии.

Почитание. Значение 

Тело казнённого провисело на воротах патриархии три дня. В связи с османскими репрессиями в Фанаре греки не решались выкупить его у палача. По одной из версий, на четвёртый день константинопольские евреи купили тело патриарха за 800 пиастров и, привязав к ногам камни, бросили в море после поруганий, по другой, сами турки выкинули тело патриарха в море после издевательств над уже бездыханным телом. 16 апреля того же года тело было обретено греческими моряками судна под русским флагом «Святитель Николай» и доставлено в Одессу, где прибывшие по приглашению градоначальника Одессы графа Александра Ланжерона греки опознали в останках покойного патриарха; погребение совершил архиепископ Кишинёвский Димитрий (Сулима). Из-за слухов о поругании евреями тела Григория V в Одессе состоялся первый в Российской империи еврейский погром, первопричиной которого была конкуренция между греческими и еврейскими торговцами.

Останки святителя покоились в Троицком греческом храме Одессы до 1871 года, когда они были перенесены в Афины.

В 1921 году был официально канонизирован Элладской православной церковью. С 2000 года его имя было внесено в святцы Московского патриархата под  (в Греции память 10 апреля по григорианскому стилю). Мощи покоятся в Благовещенском кафедральном соборе Афин.

В память о нём главные ворота Константинопольской патриархии были заклёпаны в 1821 году и остаются затворёнными (проход на территорию патриархии осуществляется через боковую дверь).

Русский исследователь истории Константинопольской церкви Иван Соколов в начале XX века писал:

«Особенно важное значение имела для греков ужасная смерть знаменитого патриарха Григория V. Она сделала этого иерарха святым и мучеником в сознании всего народа, заклеймила позором султана, упрочив за ним эпитет «убийцы», уничтожила всякую мысль о примирении греков, пред лицом всего цивилизованного мира оправдала греков в их стремлении низвергнуть ненавистное иго и вообще оказала громадное нравственное влияние на ход дальнейшей борьбы греков. «… Вождь церкви, вселенский православный патриарх, духовный отец и представитель всего греческого народа, повешенный на воротах патриархии в великий праздник Пасхи, подвергшийся самому бесчестному наказанию, без суда и расследования его дела», — это в глазах греков было событием чрезвычайной важности, образцом истинного исполнения христианского долга, принесением себя в искупительную жертву за спасение других, мученичеством за веру и отечество. Поэтому кончина Григория V религиозно освятила и нравственно возвысила, в сознании греков, их борьбу с турками, вдохнула в них новые силы, нравственно укрепила и оправдала их подвиги и труды. Сами турки впоследствии были крайне изумлены, когда увидели, что кончина мученика, вместо того, чтобы прекратить и подавить восстание, расширила и утвердила его».

В 2004 году диакон Андрей Кураев в статье «Только за Родину, но не за Сталина!» провёл параллель между деятельностью митрополита и впоследствии патриарха Московского Сергия и Григория V. Ему ответил публицист Николай Селищев статьёй «Верхоглядство или умысел? По поводу статьи А. Кураева» в газете «Русский вестник». В начале 2006 года председатель Синодального комитета по межцерковным и межхристианским связям Элладской православной церкви митрополит Пантелеимон (Караниколас) указал, что Григорий V считал, что для освобождения от турецкой оккупации нужна его смерть, на что он и пошёл в тот момент, когда уже не было другого выхода служить греческому народу.

Примечания

Литература 

 
 Тринадцать писем Патриарха Григория ([ум.] 1821 г. апр. 10) и одно к Патриарху Григорию… / Сообщ. о. Азарием // ТКДА. 1876. № 8. С. 421—442;
 Соколов И. И. Константинопольская Церковь в XIX в. — СПб., 1904. — Т. 1. — С. 163—176, 456—495;
 Преображенский А. Ф. Григорий V, Патриарх Константинопольский (1745—1821): Детские годы его жизни // ПС. — 1904. Март. — С. 457—491;
 Преображенский А. Ф. Церковно-административная деятельность Григория V, Патриарха Константинопольского, за время управления Смирнской епархией (1785—1797) // ПС. — 1904. Июнь. — С. 944—962;
 Преображенский А. Ф. Общее церковно-политическое состояние греческого Востока ко времени вступления Григория V на Константинопольскую Патриархию // ПС. — 1904. Июль/август. — С. 166—189;
 Преображенский А. Ф. Церковно-народное просвещение греков при Григории V, Патриархе Константинопольском // ПС. — 1904. Октябрь. — С. 598—631; Ноябрь. — С. 798—815; Декабрь. — С. 1132—1146;
 Преображенский А. Ф. Церковно-общественная и административная деятельность Григория V, Патриарха Константинопольского // ПС. — 1905. Февраль. — С. 226—237; Апрель. — С. 575—599; Май. — С. 3—14; Июнь. — С. 212—242; Сентябрь. — С. 39-58; Октябрь. — С. 230—260;
 Преображенский А. Ф. Гражданско-политическая деятельность Патриарха Григория V в связи с обстоятельствами его двукратного низложения и пребывания на покое // ПС. — 1905. Ноябрь. — С. 377—402; Декабрь. — С. 553—590; 1906. Февраль. — С. 173—182;
 Преображенский А. Ф. Патриарх Григорий V и греческое восстание // ПС. — 1906. Март. — С. 340—369; Июль/август. — С. 337—371;
 Πιλάβιος. Τὰ κατὰ τὸν πατριάρχην Γρηγόριον Ε´. — ᾿Αθῆναι, 1871;
 Γεδεών Μ. Ι. Πατριαρχικαὶ πίνακες. — ᾿Αθῆναι, 1996. — Σ. 534—599;
 Γριτσόπουλος Τ. Α., Γρηγόριος Ε.´ ὁ Πατριάρχης τοῦ ῎Εθνους // Δελτίον ῾Ιστορικῆς καὶ ᾿Εθνολογικῆς ῾Εταιρείας. — 1959. — Τ. 14. — Σ. 164—229.
 Ν. Ζαχαρόπουλος, Γρηγόριος Ε.΄ Σαφής έκφρασις τής Εκκλησιαστικής πολιτικής επί Τουρκοκρατίας" Διατριβή επί υφηγεσία. — Θεσσαλονίκη, 1974.

Ссылки 

 Γρηγόριος Ε´ Справка на сайте Вселенской Патриархии
 Герд Л. А. Григорий V //Православная энциклопедия. — Т. 12. — С. 602—604
 О национальном священномученике Святом Григории V, Патриархе Константинопольском Речь в Духовном центре Димитриадской митрополии монаха Максима (Николопулоса)
 Апокалипсис. Знаки конца времён. Андрей Кураев (часть 5), затем (часть 6) Рассказ о. Андрея Кураева об участии Григория V в событиях, связанных с восстанием за независимость в Греции в 19 в., и кончине Патриарха в ходе их.

Святые по алфавиту
Православные святые
Христианские святые XIX века
Священномученики
Святые Греции
Повешенные в Османской империи
Похороненные в Афинах
Канонизированные в XX веке
Казнённые религиозные деятели
Казнённые в Османской империи в XIX веке
Персоналии:Монастырь Иоанна Богослова (Патмос)